

Спортивний і картярський термін 
 Пас (від  — «пропуск») — у деяких карточних іграх — заява про відмовлення брати участь у даному розиграші до наступної роздачі карт. У переносному сенсі «пас» — заява про свою неспроможність щось робити.
 Пас  — у бриджі означає пропуск ходу.
 Пас () — у спортивних іграх передачу м'яча або шайби своєму колезі в команді:
 Пас — націлена передача м'яча від одного гравця однієї команди іншому гравцеві тієї ж команди;
 Пас — націлена передача шайби від одного чи двох гравців однієї команди, в результаті якої був забитий гол.

Прізвище 

Пас () — іспанське прізвище, утворене від paz («мир»):
 Абраам Пас (1979) — іспанський футболіст, захисник
 Адріана Пас (1980) — мексиканська акторка
 Анібаль Пас (1917—2013) — уругвайський футболіст
 Антон Пас (1976) — іспанський яхтсмен, олімпійський чемпіон
 Крістіан Пас (1995) — аргентинський футболіст
 Мерседес Пас (1966) — колишня аргентинська тенісистка
 Октавіо Пас (1914—1998) — мексиканський поет
 Рафаель Пас (1965) — іспанський футболіст
 Хонатан Пас (1995) — гондураський футболіст
 Хосе Марія Пас (1791—1854) — аргентинський військовий діяч часів війни за незалежність

Абревіатура 
 Південно-Африканський Союз (ПАС) — історичний попередник сучасної держави Республіки Південна Африка. Це державне утворення виникло 31 травня 1910 р. на основі таких окремих колоній і держав: Капська колонія, Наталь, Трансвааль і Оранжева Вільна держава;
 ПАС Яніна — грецький футбольний клуб з міста Яніна.

Інше 
 Пас — те, чим підперізують одяг по талії, пояс. Пасом можуть також називати довгу вузьку смугу на чомусь, стрічку тканини, паперу та ін.
 Пас у техніці — гнучкий елемент пасової передачі;
 Пас — родові знаки комі-зирян та комі-перм'яків.
 «Пас» — британський кінофільм 2016 року.

Див. також 
 Ла-Пас (значення)